Das Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 2019 war ein Tenniswettbewerb in Lima.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Turnierplan (PDF-Datei) auf https://wrsd.lima2019.pe/

Tennisturnier 2019
2019 Herrendoppel
Tennisturnier in Lima